Ел Консуелито има више значења:

 Ел Консуелито, Лас Кабањитас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Консуелито (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику